Diese Liste führt alle Gouverneure von Puerto Rico auf, seit der karibische Freistaat im Jahr 1898 ein nichtinkorporiertes Außengebiet der Vereinigten Staaten wurde. Bis 1949 wurden die Gouverneure durch die US-Regierung ernannt; seitdem wird der Amtsinhaber durch eine Wahl ermittelt.

Der Gouverneur von Puerto Rico residiert im Palacio de Santa Catalina in San Juan.

Siehe auch 
 Liste der Delegierten des US-Repräsentantenhauses aus Puerto Rico
 Liste der Secretaries of State von Puerto Rico

Weblinks 

!
Gouverneure Puerto Rico
Liste (Gouverneure in den Vereinigten Staaten)
Puerto Rico